Manipulant steht für:

 Manipulant (Beruf), Berufsbezeichnung im Handel
 Négociant-Manipulant, Begriff aus der Weinsprache, siehe Weinsprache #Négociant-Manipulant
 Récoltant-Manipulant, Begriff aus der Weinsprache, siehe Weinsprache #Récoltant-Manipulant